Plaats in Indonesië
 Sumber Harapan (Maje), een plaats in het bestuurlijke gebied Kaur in de provincie Bengkulu
 Sumber Harapan (Nasal), een plaats in het bestuurlijke gebied Kaur in de provincie Bengkulu
 Sumber Harapan (Pelepat Ilir), een plaats in het bestuurlijke gebied Bungo in de provincie Jambi
 Sumber Harapan (Tinggi Raja), een plaats in het bestuurlijke gebied Asahan in de provincie Noord-Sumatra
 Sumber Harapan (Belitang II), een plaats in het bestuurlijke gebied Ogan Komering Ulu in de provincie Zuid-Sumatra